Escut de Figueroles (Alcalatén)
 Escut de Figueroles de Domenyo